Das Damendoppel der US Open 2007  war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Nathalie Dechy und Wera Swonarjowa. Nathalie Dechy konnte ihren Titel verteidigen, diesmal jedoch an der Seite von Dinara Safina. Gemeinsam setzten sie sich in zwei Sätzen gegen Chan Yung-jan und Chuang Chia-jung durch.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2007